Quosdanovich ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Paul von Quosdanovich (1763–1817), kroatischer Adliger und habsburgischer General, Träger des Kommandeurskreuzes des Militär-Maria-Theresien-Ordens
 Peter Vitus von Quosdanovich (1738–1802), österreichischer General